9114 Hatakeyama – asteroide della fascia principale
 Clan Hatakeyama – clan del Giappone feudale
 Yasumasa Hatakeyama – pilota motociclistico giapponese
 Airi Hatakeyama – ginnasta giapponese